Бурное — топоним.

Казахстан 
 Бурное — название села Бауыржан Момышулы, административного центра Жуалынского района Жамбылской области, до 12.03.1992.

Украина 
 Бурное — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области.

Озёра 
 Бурное — в Калининградской области, в левобережье реки Преголя.
 Бурное — на севере Камчатского края, в Пенжинском районе, в левобережье среднего течения Пенжины.
 Бурное — в Красноярском крае, в Таймырском Долгано-Ненецком районе, в левобережье реки Венты (бассейн реки Тареи).
 Бурное — в Ленинградской области, в Выборгском районе, к северо-востоку от Каменногорска.
 Бурное — в Приморском крае, в Тернейском районе, у побережья Татарского пролива.
 Бурное — в Чукотском автономном округе, в левобережье реки Канчалан.
 Бурное — в Чукотском автономном округе, в междуречье рек Паляваам и Эльгыкаквын.
 Бурное — на северо-востоке Якутии, в Нижнеколымском районе, на востоке Колымской низменности.